Frederik 2. af Sicilien () (13. december 1272 – 25. juni 1337) var regent fra 1291 og efterfølgende konge af Sicilien fra 1295 til 1337.

Frederik tilhørte Huset Barcelona og var en yngre søn af kong Peter 3. af Aragonien. Han deltog i krigene i forbindelse med Den sicilianske vesper på vegne af sin far og storebrødre, Alfons og Jakob. Ved Freden i Caltabellotta i 1302 blev han bekræftet som konge af Trinacria.

Stamtavle

Eksterne links

Huset Barcelona
Kongelige fra Spanien
Konger af Sicilien
Fyrster fra middelalderen
Katolske monarker
Personer fra Barcelona